Weißensee of Weissensee kan verwijzen naar:
 Weißensee (Beieren), een meer in de Duitse deelstaat Beieren (Allgäu)
 Weißensee (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Weissensee (meer), een meer in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
 Weissensee (plaats), plaats aan bovengenoemd meer
 Berlin-Weißensee, een stadsdeel van Berlijn
 Weissensee (televisieserie), is een Duitse televisieserie, vernoemd naar Berlin-Weißensee